Il singolare maschile del BNP Paribas Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Novak Đoković, ma è stato sconfitto in semifinale da John Isner. 
In finale Roger Federer ha sconfitto John Isner per 7-67, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye al secondo turno.

 Novak Đoković (semifinale)
 Rafael Nadal (semifinale)
 Roger Federer (campione)
 Andy Murray (secondo turno)
 David Ferrer (terzo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarto turno)
 Tomáš Berdych (quarto turno)
 Mardy Fish (terzo turno)
 Juan Martín del Potro (quarti di finale)
 Janko Tipsarević (terzo turno)
 John Isner (finale)
 Nicolás Almagro (quarti di finale)
 Gilles Simon (quarti di finale)
 Gaël Monfils (ritirato per gastroenterite)
 Feliciano López (secondo turno)
 Richard Gasquet (secondo turno)

 Kei Nishikori (secondo turno)
 Florian Mayer (secondo turno)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (quarto turno)
 Juan Mónaco (terzo turno)
 Stanislas Wawrinka (terzo turno)
 Marin Čilić (secondo turno)
 Viktor Troicki (secondo turno)
 Marcel Granollers (terzo turno)
 Milos Raonic (terzo turno)
 Radek Štěpánek (terzo turno)
 Kevin Anderson (terzo turno)
 Andy Roddick (terzo turno)
 Juan Ignacio Chela (secondo turno)
 Julien Benneteau (secondo turno)

Qualificati 

 Ruben Bemelmans (primo turno)
 Amer Delić (primo turno)
 Matthew Ebden (quarto turno)
 Paolo Lorenzi (primo turno)
 Serhij Bubka (primo turno)
 Tim Smyczek (primo turno)

 Rhyne Williams (primo turno)
 Andrej Golubev (secondo turno)
 Vasek Pospisil (primo turno)
 Bobby Reynolds (primo turno)
 Rik De Voest (primo turno)
 Marinko Matosevic (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2012
ATP World Tour 2012